Tucumcari puede referirse a:

 Tucumcari, Nuevo México, ciudad ubicada en el condado de Quay, en el estado estadounidense de Nuevo México.
 Cerro de Tucumcari,  mesa situado en las afueras de Tucumcari.